Bernardazzi peut désigner:

 Giuseppe Bernardazzi, architecte et artiste peintre suisse ;
 Giuseppe Marco Bernardazzi, architecte .

Voir aussi 

 Bernardi
 Bernazzi